Die Superettan 2013 war die 14. Spielzeit der zweithöchsten schwedischen Fußballliga unter diesem Namen und die insgesamt 85. Spielzeit seit der offiziellen Einführung einer solchen im Jahr 1928. Die Saison begann am 6. April 2013 mit dem ersten Spieltag und endete mit dem 30. Spieltag am 2. November 2013. Als Absteiger aus der Allsvenskan nahmen GIF Sundsvall, Örebro SK und GAIS Göteborg teil. Aufsteiger aus der Division 1 waren Östersunds FK (Nordstaffel) und Örgryte IS aus Göteborg (Südstaffel).

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Relegation 
Der 3. der Superettan 2013 spielte gegen den 14. der Allsvenskan 2013 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Das Hinspiel fand am 6. und das Rückspiel am 10. November 2013 statt. Der Sieger qualifizierte sich für die Allsvenskan 2014.

|}

Die Plätze 13. und 14. der Superettan 2013 spielten gegen die jeweils 2. der Nord-/Südstaffel der Division 1 2013 in einer Play-off-Runde mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die Hinspiele fanden am 6. und die Rückspiele am 9. November 2013 statt. Die beiden Sieger qualifizierten sich für die Superettan 2014.

|}

Statistiken

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Offizielle Website der Superettan

Einzelnachweise 

2013
Fußballsaison 2013